Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Vic, a Osona

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Gurri

barri

casa

castell

edifici

entitat de població

església

estàtua

finestra

font

masia

molí hidràulic

muntanya

paret

plaça

pont

Misc 

Vic
Geografia de Vic